Il singolare  dell'Open Castilla y León 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniel Gimeno Traver era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Karol Beck ha battuto in finale Grégoire Burquier 6–4, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Michail Kukuškin (primo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Karol Beck (campione)
 Rainer Schüttler (secondo turno)

  Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
  Kenny de Schepper (primo turno)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Castilla y León 2011